Катиади — географический объект в Бангладеш:
 Катиади — город на востоке Бангладеш, административный центр одноимённого подокруга.
 Катиади — подокруг на северо-востоке Бангладеш в составе округа Кишоргандж.